Sexploitation (сексплотэйшн/сексплуатация) () — кинематографический жанр категории эксплуатационное кино. В фильмах данного жанра эксплуатируются и освещаются разнообразные аспекты человеческой сексуальности.

Жанровые особенности 
Черты описываемого направления в кинематографе, по сути, содержатся во множестве (если не в большинстве) эксплуатационных фильмов других жанров nunsploitation, nazi-exploitation и women in prison. Тем не менее жанр Sexploitation принято выделять отдельно.

Основное отличие фильмов sexploitation от собственно эротического кино заключается в том, что демонстрация обнажённого женского тела здесь скорее, всё-таки, средство, а не цель. Но в любом случае, sexploitation-фильмы всегда используют сексуальную тематику, зачастую балансируя на грани китча, с целью привлечения внимания зрителей. Бюджет фильмов данного жанра, как правило, невелик.
    
Так или иначе, акцентирование сексуальной темы присутствует во множестве (если не в большинстве) фильмов эксплуатационной направленности. Условное деление эксплуатационного кино на определённые жанры обусловлено смысловой доминантой каждого отдельного эксплуатационного фильма.

Если в эксплуатационном фильме присутствует только сексуальная тема (освещаются только многочисленные аспекты человеческой сексуальности), то такой фильм — яркий представитель жанра сексплотэйшн. В том случае, когда в эксплуатационном фильме присутствуют не только сексуальные мотивы, но и сцены, затрагивающие темы, освещаемые в рамках фильмов nunsploitation, nazi-exploitation / ssploitation и women in prison, данный фильм относится к тому жанру, который в фильме доминирует. Например, если в эксплуатационном фильме откровенно сексуальной направленности особо акцентируется нацистская идеология, с гипертрофированным вниманием к атрибутике, военной форме, культуре и т. д. нацистской Германии, то подобный фильм является представителем жанра nazi-exploitation. Если же в эксплуатационном фильме доминирует лишь откровенно сексуальная направленность, без внимания к другим жанрам эксплуатационного кино, то подобный фильм является представителем жанра sexploitation.

См. также 
 Фансервис
 Панцу
 Расс Мейер (режиссёр)
 Хофбауэр, Эрнст (режиссёр)

Ссылки 

 Ссылка на определение (на английском языке)
 Список фильмов сексплотэйшн

Эксплуатационное кино
Нагота